Edyta Lewandowska (ur. 1975), polska dziennikarka
 Edyta Lewandowska (ur. 1980), polska lekkoatletka